Степанченко Ольга Миколаївна — старший викладач кафедри прикладної математики в НУВГП.

Біографія 
Закінчила в 1996 році Львівський Національний університет, спеціальність «Прикладна математика».
В НУВГП працює з 2000 року.
Керує педагогічною практикою студентів, кваліфікаційними і дипломними роботами.

Наукові інтереси 
Наукові інтереси: математичне та комп'ютерне моделювання розчинення та вилуговування солей з основ та фундаментів цивільних та промислових об'єктів.

Викладання 
Викладає наступні дисципліни:
 основи інтернет;
 web-дизайн;
 web-програмування;
 системне програмування;
 методика викладання математики та інформатики.

Джерела 
Степанченко Ольга Миколаївна